Агуреева — женская форма русской фамилии .
Известные носительницы:
 Агуреева, Мария (род. 1985) — российская художница.
 Агуреева, Полина Владимировна (род. 1976) — российская актриса.